TLC, amerikai lányegyüttes
 TLC, televízióadó